Het GP3-seizoen 2016 was het zevende GP3 seizoen. Regerend kampioen Esteban Ocon stapte over naar de DTM en later in het seizoen naar de Formule 1 en verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

Na de eerste race op het Autodromo Nazionale Monza wist ART Grand Prix het kampioenschap bij de teams succesvol te verdedigen. Tijdens de voorlaatste race op het Yas Marina Circuit behaalde hun coureur Charles Leclerc het kampioenschap, waarmee hij zijn teamgenoot Alexander Albon voorbleef.

Teams en coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Ralph Boschung: Jenzer Motorsport → Koiranen GP
 Antonio Fuoco: Carlin → Trident
 Sandy Stuvik: Status Grand Prix → Trident
 Óscar Tunjo: Trident → Jenzer Motorsport

 Nieuw/teruggekeerd in de GP3
 Jack Aitken: Eurocup Formule Renault 2.0 (Koiranen GP) → Arden International
 Alexander Albon: Europees Formule 3-kampioenschap (Signature) → ART Grand Prix
 Giuliano Alesi: Franse Formule 4-kampioenschap → Trident
 Tatiana Calderón: Europees Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Arden International
 Jake Dennis: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Powerteam) → Arden International
 Santino Ferrucci: Europees Formule 3-kampioenschap (kfzteile24 Mücke Motorsport) → DAMS
 Nirei Fukuzumi: Japanse Formule 3-kampioenschap (HFDP Racing) → ART Grand Prix
 Richard Gonda: Renault Sport Trophy (ART Junior Team) → Jenzer Motorsport
 Jake Hughes: Eurocup Formule Renault 2.0 (Koiranen GP) → DAMS
 Kevin Jörg: Eurocup Formule Renault 2.0 (Josef Kaufmann Racing) → DAMS
 Charles Leclerc: Europees Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → ART Grand Prix
 Akash Nandy: Oostenrijkse Formule 3-kampioenschap (Performance Racing) → Jenzer Motorsport
 Mahaveer Raghunathan: Europees Formule 3-kampioenschap (Motopark) → Koiranen GP
 Steijn Schothorst: Renault Sport Trophy (Equipe Verschuur) → Campos Racing
 Nyck de Vries: Formule Renault 3.5 Series (DAMS) → ART Grand Prix

 Uit de GP3
 Michele Beretta: Trident → Blancpain GT Series (?)
 Amaury Bonduel: Trident → Italiaanse Formule 4-kampioenschap (GSK Grand Prix)
 Alfonso Celis Jr.: ART Grand Prix → Formule V8 3.5 (AVF)
 Alex Fontana: Status Grand Prix → Blancpain GT Series Endurance Cup (Garage 59)
 Luca Ghiotto: Trident → GP2 Series (Trident)
 Marvin Kirchhöfer: ART Grand Prix → GP2 Series (Carlin)
 Jann Mardenborough: Carlin Motorsport → Japanse Formule 3-kampioenschap (B-MAX Racing Team with NDDP)
 Seb Morris: Status Grand Prix → Britse GT-kampioenschap (Team Parker Racing)
 Esteban Ocon: ART Grand Prix → DTM (ART Grand Prix)
 Mathéo Tuscher: Jenzer Motorsport → FIA World Endurance Championship (Rebellion Racing)

 Tijdens het seizoen
 Voorafgaand aan het raceweekend op Silverstone werd de Colombiaan Óscar Tunjo vervangen door de Indiase Arjun Maini bij het team Jenzer Motorsport.
 Voorafgaand aan het raceweekend op Spa-Francorchamps werd de Zwitser Ralph Boschung vervangen door de Fin Niko Kari bij het team Koiranen GP vanwege budgetredenen. Boschung keerde het daaropvolgende raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza weer terug bij het team. Op Spa werd bij Jenzer Motorsport ook de Slowaak Richard Gonda vervangen door Óscar Tunjo.
 Voorafgaand aan het raceweekend op het Sepang International Circuit werd Óscar Tunjo vervangen door de Italiaan Alessio Lorandi bij Jenzer Motorsport.

Teams veranderingen 
 Zowel Carlin als Status Grand Prix, teams die beiden vanaf het eerste seizoen deelnamen, verlaten het kampioenschap. DAMS is nieuw in het kampioenschap, terwijl het eveneens ingeschreven Virtuosi Racing enkele maanden voor de start van het seizoen afhaakte.
 Vanaf 2016 mogen er maximaal vier auto's per team worden ingeschreven, waar dit aantal tot 2015 op drie stond.

Races 
 Op 4 maart 2016 werd de GP3-kalender van 2016 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Teams
 Alleen de drie beste coureurs konden punten scoren voor het kampioenschap.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2016
Autosport in 2016